Isaac Edward Leibowitz – fikcyjna postać z powieści Kantyczka dla Leibowitza
 René Leibowitz – francuski kompozytor, dyrygent i teoretyk muzyki
 Jon Stewart – Jonathan Stuart Leibowitz